EW, Ew eller ew kan avse: 

 EW – en term som används inom rödlistning av arter från engelska Extinct in the Wild, se Utdöd i vilt tillstånd
 EW – ett amerikanskt tidskrift, se Entertainment Weekly
 EW – IATA:s kod för Eurowings
 EW – ISO 3166-1 alpha-2 för Estland
 EW – militära åtgärder för att upptäcka, utnyttja, påverka, försvåra eller förhindra motståndarens användning av telemedel som utnyttjar elektromagnetisk vågutbredning från engelska Electronic warfare, se Elektronisk krigföring
 EW – en  härledd SI-enhet för den fysikaliska storheten effekt 1018 watt